Марија Ана од Аустрије се може односити на:

 Марија Ана од Аустрије (1610—1665)
 Марија Ана Аустријска (1718—1744)
 Марија Ана Аустријска (1738—1789)
 Марија Ана Јозефа